Александр Павлович Лобанов: Лобанов, Александр Павлович (1924—2003) — российский художник, представитель стиля ар брют.
 Лобанов, Александр Павлович (род. 1958) — белорусский психолог.